Queen Mab bezeichnet:

 Queen Mab, eine Gestalt aus Shakespeares Romeo und Julia
 Queen Mab: A Philosophical Poem, ein Gedicht des englischen Dichters Percy Bysshe Shelley von 1813